Spritze (von mittelhochdeutsch sprütze, sprutze) steht für:
 Spritze (Backen), ein Kochgerät zur Injektion und zum Verzieren
 Spritze (Medizin), ein medizinisches Instrument zur Injektion
 umgangssprachlich für Injektion (Medizin), der Vorgang selbst 
 umgangssprachlich für das Lokalanästhetikum bei einer Zahnbehandlung
 veraltet für Spritztour
 Diverse Feuerlöschpumpen
 Feuerspritze, einfache muskelkraftbetriebene Feuerlöschpumpe 
 Kübelspritze, handbetriebener doppelt wirkender Kolbenpumpe
 Motorspritze, motorbetriebene Feuerlöschpumpe
 Tragkraftspritze, Tragbare motorbetriebene Pumpe
 Pflanzenschutzgerät

 einen Ausdruck beim Kartenspiel, siehe Kontra (Spielbegriff)

Spritze heißen:
 Zbrzyca, Nebenfluss der Brda in der Kaschubei, Polen

Siehe auch